Z88 steht für:

 Z88 (Software), Software für die Finite-Elemente-Methode (FEM) in der Struktur- und Kontinuumsmechanik, welche als Freeware verfügbar ist.
 Cambridge Z88, ein kleines Notebook auf Basis der Z80-CPU, das ab April 1987 von Cambridge Computer gebaut wurde.